Le tournoi de tennis de Cleveland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973, classée en catégorie USTA Tour, se dispute du 23 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Tuero, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ilana Kloss et Pat Pretorius.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cleveland
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Cleveland
Cleveland
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en juillet 1973